Financial District ("distrito financeiro" em português) é o nome de diversos bairros:

Financial District (Boston)
Financial District (Jacksonville)
Financial District (Los Angeles)
Financial District (Manhattan)
Financial District (São Francisco)
Financial District (Toronto)

Outros

Estação Financial District (Metromover), estação de metrô.

Desambiguação